Џексонбург има више значења:
 Џексонбург (Западна Вирџинија)
 Џексонбург (Охајо)